Суґовушан () — назва сіл в Азербайджані:
 Суґовушан — село в Дашкесанському районі
 Суґовушан — село в Сабірабадському районі
 Суґовушан — село в Тертерському районі